Biskupin (powiat Żniński)
 Biskupin (Neder-Silezië)
 Biskupin (powiat Legnicki)